Lazàrevo (Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Lazàrevo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Lazàrevo (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia